Negativa pourrait désigner :
 Negativa (capoeira), un mouvement défensif de l'art martial afro-brésilien capoeira
 Negativa (groupe), depuis 2001, groupe canadien issu du groupe Gorguts